Парламентарните избори в Белгия през 2010 година са проведени на 13 юни.

След оставката на министър-председателя Ив Льотерм и оттеглянето на Открити фламандски либерали и демократи от управляващата коалиция, през април са насрочени предсрочни избори за Федерален парламент. Най-голям брой от гласовете и местата в парламента получава ръководеният от Барт Де Вевер Новофламандски алианс, следван с малка разлика от френскоезичната Социалистическа партия, начело с Елио Ди Рупо.

Резултати

Камара на представителите 

|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" colspan="2" | Партия
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2" | Гласове
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2" | Дял от гласовете
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2" | Мандати
|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | +/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | %
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | +/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | +/-
|-
| style="width:1em;background:#FFFF00;" |
| align=left| Новофламандски алианс
| 1 135 617 || *
| 17,40 || *
| 27 || *
|-
| style="width:1em;background:#FF0033;" |
| align=left| Социалистическа партия
| 894 543 || +169 756
| 13,70 || +2,85
| 26 || +6
|-
| style="width:1em;background:#FFA500;" |
| align=left| Християндемократически и фламандски
| 707 986 || *
| 10,85 || *
| 17 || *
|-
| style="width:1em;background:#0000FF;" |
| align=left| Реформаторско движение
| 605 617 || -229 456
| 9,28 || -3,23
| 18 || -5
|-
| style="width:1em;background:#EE0000;" |
| align=left| Социалистическа партия - различни
| 602 867 || -81 523
| 9,24 || -1,02
| 13 || -1
|-
| style="width:1em;background:#0000BB;" |
| align=left| Открити фламандски либерали и демократи
| 563 873 || -225 572
| 8,64 || -3,19
| 13 || -5
|-
| style="width:1em;background:#8B4513;" |
| align=left| Фламандски интерес
| 506 697 || -293 147
| 7,76 || -4,23
| 12 || -5
|-
| style="width:1em;background:#FFC500;" |
| align=left| Хуманистичен демократичен център
| 360 441 || -43 636
| 5,52 || -0,53
| 9 || -1
|-
| style="width:1em;background:#00B000;" |
| align=left| Еколо
| 313 047 || -27 331
| 4,80 || -0,30
| 8 || 0
|-
| style="width:1em;background:#008000;" |
| align=left| Зелено!
| 285 989 || +20 161
| 4,38 || +0,40
| 5 || +1
|-
| style="width:1em;background:#6DCFF6;" |
| align=left| Листа Дедекер
| 150 577 || -118 071
| 2,31 || -1,72
| 1 || -4
|-
| style="width:1em;background:#660099;" |
| align=left| Народна партия
| 84 005 || —
| 1,29 || —
| 1 || —
|-
| style="width:1em;" |
| align=left| Други
| 316 108 || —
| 4,84 || —
| – || —
|-
| colspan="2" align="right"| ОБЩО:
| 6 527 367 || -143 993
| 100,00 || —
| 150 || —
|-
| align=left colspan=8|
Източник: 
Забележки: * Християндемократически и фламандски и Новофламански алианс участват на предходните избори в коалиция, като получават 1 234 950 гласа или 18,51% и 30 места в Камарата на представителите.
|}

Сенат 

|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" colspan="2" | Партия
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2" | Гласове
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2" | Дял от гласовете
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2" | Мандати
|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | +/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | %
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | +/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" | +/-
|-
| style="width:1em;background:#FFFF00;" |
| align=left| Новофламандски алианс
| 1 268 780 || *
| 19,61 || *
| 9 || *
|-
| style="width:1em;background:#FF0033;" |
| align=left| Социалистическа партия
| 880 828 || +202 016
| 13,62 || +3,37
| 7 || +3
|-
| style="width:1em;background:#FFA500;" |
| align=left| Християндемократически и фламандски
| 646 375 || *
| 9,99 || *
| 4 || *
|-
| style="width:1em;background:#EE0000;" |
| align=left| Социалистическа партия - различни
| 613 079 || -52 251
| 9,48 || -0,54
| 4 || 0
|-
| style="width:1em;background:#0000FF;" |
| align=left| Реформаторско движение
| 599 618 || -216 137
| 9,27 || -3,04
| 4 || -2
|-
| style="width:1em;background:#0000BB;" |
| align=left| Открити фламандски либерали и демократи
| 533 124 || -288 809
| 8,24 || -4,16
| 4 || -1
|-
| style="width:1em;background:#8B4513;" |
| align=left| Фламандски интерес
| 491 547 || -296 263
| 7,60 || -4,29
| 3 || -2
|-
| style="width:1em;background:#00B000;" |
| align=left| Еколо
| 353 111 || -32 355
| 5,46 || -0,36
| 2 || 0
|-
| style="width:1em;background:#FFC500;" |
| align=left| Хуманистичен демократичен център
| 331 870 || -58 982
| 5,13 || -0,77
| 2 || 0
|-
| style="width:1em;background:#008000;" |
| align=left| Зелено!
| 251 546 || +10 454
| 3,89 || +0,25
| 1 || 0
|-
| style="width:1em;background:#6DCFF6;" |
| align=left| Листа Дедекер
| 130 779 || -93 215
| 2,02 || -1,36
| – || -1
|-
| style="width:1em;background:#660099;" |
| align=left| Народна партия
| 98 858 || —
| 1,53 || —
| – || —
|-
| style="width:1em;" |
| align=left| Други
| 269 588 || —
| 4,17 || —
| – || —
|-
| colspan="2" align="right"| ОБЩО:
| 6 469 304 || -158 823
| 100,00 || —
| 40 || —
|-
| align=left colspan=8|
Източник: 
Забележки: * Християндемократически и фламандски и Новофламански алианс участват на предходните избори в коалиция, като получават 1 287 389 гласа или 19,42% и 9 места в Сената.
|}

Бележки 

Белгия
Избори през 2010 година
2010 година в Белгия
Избори в Белгия